Brejense – abitanti di Brejo da Madre de Deus
Brejense – abitanti di Brejo do Piauí
Brejense – abitanti di Brejo